Эта статья содержит информацию о групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА 2016/17. Формат турнира не претерпел изменений по сравнению с предыдущим розыгрышем. В групповом этапе участвуют 32 клуба: 22 команды, получившие автоматическую квалификацию, и 10 победителей четвёртого квалификационного раунда (пять из чемпионской и пять из нечемпионской квалификации).

Клубы разделены на 8 групп по 4 команды в каждой. Команды, занявшие в группе первые два места, проходят в плей-офф. Команды, занявшие третье место, переходят в Лигу Европы на стадию 1/16 финала.

География турнира 
В групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА 2016/17 представлены национальные лиги следующих стран:
 Англия, Германия, Испания — 4 команды,
 Португалия, Франция — по 3,
 Италия,  Россия,  — по 2,
 Бельгия, Болгария, Дания, Нидерланды, Польша, Турция, Украина,  Хорватия, Швейцария, Шотландия — по 1.

Команды 
Основная статья: Лига чемпионов УЕФА 2016/2017 (составы)

Всего в групповой стадии турнира участвуют 32 команды, 22 команды начинают участие с групповой стадии, а 10 команд пробиваются через квалификацию. Все попавшие в групповую стадию команды посеяны в четыре корзины на основе их положения в рейтинге коэффициентов УЕФА на 2016 год. В первой корзине располагаются чемпионы первых семи стран в таблице коэффициентов УЕФА и обладатель кубка чемпионов.

Группы

Группа A

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

Группа B

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

Группа C

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

Группа D

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

Группа E

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

Группа F

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

Группа G

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

Группа H

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

Примечания 

Лига чемпионов УЕФА 2016/2017